Gili steht für:
 Gili-Inseln
 Gili (Vorname)
 Gili (Sängerin), Künstlername der kosovarischen Sängerin Fevzie Berani
Siehe auch:
 Gilli